Фло́риан Га́йер (; 1490, Гибельштадт — 10 июня 1525, ) — немецкий (франконский) рыцарь и дипломат, один из предводителей Крестьянской войны в Германии, действовал в Швабии и Франконии.

Биография 
Родом из франконских дворян, младший из трёх братьев. В 1512—1513 годах предпринял поездку ко двору Генриха VIII. Был одним из наиболее почитаемых персонажей Крестьянской войны. Наряду с помощью в организации армии и разработке стратегических планов повстанцев, на собственные средства вооружил сотню бойцов, составивших ядро крестьянского войска, известных как «Чёрный отряд».

В качестве парламентёра ему удалось добиться сдачи многих небольших городков. Он также вёл переговоры с городом Вюрцбург и маркграфом Казимиром Бранденбург-Ансбах-Байрейтским. Целью его борьбы с князьями было желание при помощи крестьян и горожан провести реформы. Прежде всего, основываясь на моральном авторитете Евангелия, устранить духовные и сословные привилегии. Из-за его дворянского происхождения, крестьяне часто испытывали к Гайеру недоверие.

После поражения крестьянского восстания в решающих битвах под Ингольштадтом в Нижней Франконии и Кёнигсхофеном, Гайер, по решению городского совета, под конвоем был выдворен из города Ротенбурга. В полном одиночестве он верхом отправился на север страны. В ночь с 9 на 10 июня 1525 года он был заколот и ограблен в лесу вблизи города Вюрцбурга двумя слугами своего родственника, рыцаря Вильгельма фон Грумбаха. Местонахождение его могилы неизвестно.

Память 
 Фридрих Энгельс писал о Флориане Гайере в своей работе «Крестьянская война в Германии» как об одном из первых борцов за интересы пролетариата. 

 Во время Второй мировой войны его имя было присвоено 8-й кавалерийской дивизии СС. 

 В ГДР 3-й Пограничный полк (Postfach-40125), базировавшийся в Дермбахе, носил имя Флориана Гайера. 

 Флориану Гайеру и его «Чёрному отряду» посвящена песня «Wir sind des Geyers schwarzer Haufen».

В художественной литературе 
 Ему посвящена трагедия немецкого драматурга Герхарта Гауптмана «Флориан Гайер» (1896). 
 Является одним из главных действующих лиц исторического романа немецкого писателя-демократа Роберта Швейхеля «За свободу!» (1898; рус. пер. 1906).

См. также 
 Чёрный отряд Флориана Гайера
 Рорбах, Яков

Примечания

Литература 
 
 Перевод биографии Флориана Гайера

Ссылки 

Участники Крестьянской войны в Германии
Революционеры Германии
Военачальники Германии
Ландскнехты
Предводители восстаний XVI века